Warder peut faire référence à :

Toponyme 
 Warder, commune allemande de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde, en Schleswig-Holstein ;
 Warder, quartier de la commune d'Edam-Volendam, dans les Pays-Bas.

Patronyme 
  (1812-1883), botaniste américain dont l’abréviation botanique standard est Warder ;
 Laurie Warder (1962-), joueur australien de tennis.

Homonymie de toponyme